Franciaország
Sorbets, település Gers megyében
Sorbets, település Landes megyében